Czernookowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Czernookowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen